Die Extraliga 2002/03 war die elfte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Hagemann Opava, ŠK Sokol Vyšehrad-VISUS, TJ TŽ Třinec, SK ZČE Plzeň, ŠK Trinom Zlín, ŠK Infinity Pardubice, ŠK Jäkl Karviná, ŠK Mahrla Prag, ŠK Dům armády Prag und SC A64 Lázně Slatinice die zehn Erstplatzierten der Saison 2001/02 qualifiziert, außerdem waren der ŠK Polabí Sokol Kolín als Sieger der 1. česká liga 2001/02 und der TJ Tatran Litovel als Sieger der 1. moravskoslezská liga 2001/02 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2002/03.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 12. und 13. Oktober, 30. November und 1. Dezember 2002, 18. Januar, 15. und 16. Februar, 15. und 16. März sowie 12. und 13. April 2003.

Saisonverlauf 

TJ TŽ Třinec, ŠK Hagemann-Slezan Opava und ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS lieferten sich einen Dreikampf um den Titel, den Třinec erst in der letzten Runde für sich entschied. TJ Tatran Litovel stand vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über den zweiten Absteiger erst in der letzten Runde gegen den ŠK Dům armády Prag fiel.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Im Wettkampf zwischen ŠK Sokol Plzeň I - INGEM und TJ Tatran Litovel wurde das achte Brett von beiden Mannschaften nicht besetzt und daher 0:0 gewertet. Der Wettkampf endete 3,5:3,5 und wurde mit 1:1 Mannschaftspunkten gewertet.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2002
Schachveranstaltung 2003